Войцех Демболенцкий (; —) — польский писатель, хроникёр и композитор начала XVII века, монах-францисканец, доктор богословия.

Биография 
Родился в шляхетской семье. В юности получил хорошее образование, знал латынь, учился в францисканской школе в Кракове. В 1603 году вступил в орден, с 1605 года жил в монастыре в Ополе, в 1611 или 1612 годах был рукоположен.

В 1615 году проповедовал в Калише. Член львовского капитула. В 1617 году отправился в Хелмно, и, вероятно, в конце 1617 года покинул Польшу, направляясь в Венецию и Рим, где получил степень бакалавра. Два года провёл в Италии: на обратном пути на родину, некоторое время жил в Оломоуце, где основал Товарищество христианских воинов.

В 1621—1622 гг. служил капелланом лисовчиков, легендарного подразделения лёгкой кавалерии, которое во время Тридцатилетней войны находилось на службе у императора Священной Римской империи. Вместе с ними сражался в Венгрии, а после раскола лисовчиков отправился в Рим, чтобы продолжить учёбу и получить докторскую степень по богословию (1623—1625).

В 1626 году он поселился в Каменец-Подольске, где основал организацию, которая занималась выкупом христиан, попавших в плен к туркам и татарам. По некоторым данным, репутация Демболенцкого была сомнительной, и, чтобы очистить своё имя от обвинений, он вновь отправился в Рим, оставаясь там в 1630—1632 годах. Вернувшись в Польшу, поселился во Львове. Служил проповедником Львовского францисканского монастыря. В 1643 году стал провинциалом Русского воеводства и получил титул историка и летописца Ордена.

Творчество 
Современники считали его гением. Лучшее его сочинение — исторический рассказ о походе А. Лисовского, под заглавием «Przewagi Elearów polskich, со ich niegdy lisowczykami zwano» (1623).

Громкую известность он приобрел другим сочинением «Wywód jednowładnego państwa świata» (1633), в котором в духе идей сарматизма серьёзно доказывает, что первые люди говорили по-польски и что все языки света произошли из польского, что престол мира из Ливана был перенесен в Польшу, в результате чего поляки — преемники скифов и, как самые старые люди на свете, наследуют политическую власть над миром. В духе сарматской идеологии он утверждал, что славянский язык происходит от сирийского языка, на котором говорили Адам, Ной, Сим и Яфет и поэтому старше греческого, латинского и других языков.

Избранные сочинения 
 Ad… Bernardum Macieiovium episcopum cracoviensem… Cracoviam primum advenientem gratulatio augurelliana, Краков, 1600,
 Benedictio mensae cum gratiarum actione, Торунь, 1616,
 Completorium Romanum, Венеция, 1618,
 Kazanie o św. Monice, 1619,
 Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami zwano, Познань, 1623,
 Summula statuorum communionis… pro redemptione captivorum, Варшава, 1626,
 Wywód jedynowłasnego państwa świata, Варшава, 1633,
 Obiecadło polskie dla mądrych Polaków,
 Effigies virorum celebrium,
 List o lisowczykach (под псевдонимом: Habspert Nickel),
 Żywot kozaków lisowskich (под псевдонимом: Bartłomiej Zimorowic),
 Deklaracja abo objaśnienie kart kozackich (под псевдонимом: Nikodem Niebylski) ,
 Wiersze o lisowczykach (анонимно),
 Kopia listu utrapionej Ojczyzny do lisowczyków (под псевдонимом: Maciej Żołęcki),
 Pieśni o cnych kozakach lisowskich (анонимно).

Как композитор одним из первых стал использовать генерал-бас. Из его музыкальных произведений сохранились лишь: «Benedicto mensae oraz niekompletne» и «Completorium».
Его религиозные музыкальные барокковые произведения основаны на традициях эпохи Возрождения.

Примечания

Ссылки 
 
  Wojciech Dębołęcki
 

Историки Польши
Летописцы
Композиторы по алфавиту
Композиторы Польши XVII века
Композиторы эпохи барокко
Польские писатели
Писатели XVII века
Писатели барокко
Католические священники Польши
Францисканцы Польши
Капелланы
Доктора богословия